Panndorf ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Panndorf (1904–1942), deutsch-sowjetischer Kommunist, Arbeitersportler, Gewerkschafter und antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Fritz Panndorf (1922–1999), deutscher Gebrauchsgrafiker, Maler und Hochschullehrer
 Ullrich Panndorf (* 1954), deutscher Maler und Grafiker